Седлиште може бити:

 Седлиште (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Седлиште (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Седлиште (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Седлиште (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република